Кульчиньский () — польская фамилия. Известные носители:

 Кульчиньский, Станислав (1895—1975) — польский ботаник и политик, педагог.
 Кульчиньский, Владислав (1854—1919) — польский зоолог.

См. также 
 Коэффициент Кульчинского
 Кульчинский